Aceasta este o listă a orașelor din Uruguay care au primit titlul de „Ciudad”. Primele 39 sunt cele mai populate orașe din departamentele lor.

</div>
Sursă: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Note

Uruguay